Jan Kazimierz Olpiński
 Karol Olpiński

Zobacz też 
 Ołpiński